Die 2. Handball-Bundesliga 1982/83 war die zweite der zweigleisigen Spielzeiten in der Geschichte der 2. Bundesliga. Die zweithöchste Spielklasse im Handball wurde in zwei Staffeln ausgetragen. Die Saison begann am 4. September 1982 und endete mit dem letzten Spieltag am 30. April 1983.

Saisonverlauf 
24 Mannschaften spielten im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um zwei direkte Aufstiegsplätze und Relegationsspiele um den Aufstieg in die Bundesliga. Die Tabellenersten der Staffeln Nord und Süd stiegen direkt auf. Die Tabellenzweiten mussten zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg austragen. Die Tabellenletzten stiegen direkt in die Regionalliga ab. Die Tabellenvorletzten mussten zwei Entscheidungsspiele um den Verbleib in der 2. Bundesliga austragen.

Neue Mannschaften zur neuen Saison waren der TuSpo Nürnberg, der SV Bayer 04 Leverkusen und der OSC Dortmund als Absteiger aus der Handball-Bundesliga 1981/82 sowie der HC TuRa Bergkamen, der TSV Altenholz, die Reinickendorfer Füchse II, der TSV Heiningen 1892 und der SC Saargold Lisdorf als Aufsteiger aus der Handball-Regionalliga 1981/82.

Staffelsieger und damit Direktaufsteiger in die Handball-Bundesliga 1983/84 waren der TuSpo Nürnberg und der HC TuRa Bergkamen. Der TBV Lemgo und der TuS Griesheim trugen zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg aus, wobei sich der TBV Lemgo durchsetzte.

Aus der 2. Bundesliga direkt in die Regionalliga 1983/84 absteigen mussten die Reinickendorfer Füchse II und der Berliner SV 92. Nach zwei Relegationsspielen zwischen den Tabellenvorletzten beider Staffeln stand auch der SC Saargold Lisdorf als Absteiger fest.

In den 264 Spielen beider Staffeln zusammen fielen insgesamt 9.743 Tore (ø 36 pro Spiel). Dabei gab es 160 Heimsiege, 40 Unentschieden und 64 Auswärtssiege.

Staffel Nord 
In den 132 Spielen der Staffel Nord fielen mit 4.950 Toren im Durchschnitt etwa 37 Tore pro Spiel. Dabei gab es 79 Heimsiege, 14 Unentschieden und 39 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der HC TuRa Bergkamen am 22. Spieltag mit 28:16 gegen den VfL Fredenbeck. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 18. Spieltag die Mannschaft des SV Bayer 04 Leverkusen mit 13:23 bei den Reinickendorfer Füchsen II. Das torreichste Spiel fand am 7. Spieltag zwischen dem DSC Wanne-Eickel und dem TSV Altenholz statt und endete 31:22. Das waren 17 Tore mehr als der Liga-Saisondurchschnitt. Vier Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: der OSC Dortmund (1×), der TBV Lemgo (1×), der HC TuRa Bergkamen (8×) und der DSC Wanne-Eickel (12×).

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele der Staffel Nord dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd 
In den 132 Spielen der Staffel Süd fielen mit 4.793 Toren im Durchschnitt etwa 36 Tore pro Spiel. Dabei gab es 81 Heimsiege, 26 Unentschieden und 25 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete die SG Leutershausen am 6. Spieltag mit 29:15 gegen den Berliner SV 1892. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 7. Spieltag die Mannschaft des TuSpo Nürnberg mit 14:26 bei der TSG Haßloch. Das torreichste Spiel fand am 6. Spieltag zwischen der SG Leutershausen und dem TuSpo Nürnberg statt und endete 24:29. Das waren 17 Tore mehr als der Liga-Saisondurchschnitt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele der Staffel Süd dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Aufstieg in die Bundesliga 
Die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Bundesliga 1983/84 wurden zwischen den Zweitplatzierten der Staffeln Nord und Süd dieser Saison, dem TuS Griesheim und dem TBV Lemgo, ausgetragen. Nach Hin- und Rückspiel stieg der TBV Lemgo mit 37:34 (18:16 und 19:18) in die Handball-Bundesliga auf.

Abstieg in die Regionalliga 
Die Relegationsspiele um den Abstieg in die Regionalliga 1983/84 wurden zwischen den Tabellenvorletzten der Staffeln Nord und Süd dieser Saison, dem SC Saargold Lisdorf und dem VfL Fredenbeck, ausgetragen. Nach Hin- und Rückspiel stieg der SC Saargold Lisdorf mit 38:41 (18:14 und 20:27) in die Handball-Regionalliga ab.

Weblinks 
 2. Bundesliga Männer 1982/83 bei bundesligainfo.de

Einzelnachweise 

Handballsaison 1982/83
1982